Rue d'Amsterdam peut désigner :
 Rue d'Amsterdam, à Lyon ;
 Rue d'Amsterdam, à Paris.